Haxhosaj ist der Name von:

 Halil Haxhosaj, albanischer Schriftsteller
 Mehmet Haxhosaj, Autor